Hepperlin ist der Name von

 Kurt Hepperlin (1920–1992), deutscher Bühnen- und Filmschauspieler
 Peita-Claire Hepperlin (* 1981), australische Fußballspielerin